Fredrik Svensson kan syfta på:

 Styrkelyftaren, Fredrik Svensson (styrkelyftare)
 Skådespelaren, filmregissören och manusförfattaren, Fredrik Svensson (skådespelare)
 Friidrottaren, Fredrik Svensson (friidrottare)
 Ishockeyspelaren, Fredrik Svensson (ishockeyspelare)
 Företagaren, Fredrik Svensson (företagare)
 Artisten Fab Freddie, Freddie Svensson, Fredrik Svensson (artist)